Kochia är ett släkte av amarantväxter. Kochia ingår i familjen amarantväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter
Kochia